Облога Шартра

 Облога Шартра (911) — невдала облога міста вікінгами
 Облога Шартра (1360) — невдала облога міста англійцями на першому етапі Столітньої війни
 Облога Шартра (1568) — невдала облога міста  гугенотами під час французької релігійної війни

Шартр